Ниже представлена дискография итальянской метал-группы «Lacuna Coil» (по состоянию на июнь 2014).

Коллектив выпустил семь студийных альбомов, два мини-альбома, два компиляционных альбома, один видеоальбом и 14 синглов; а также шестнадцать видеоклипов.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Видеоальбомы

Мини-альбомы

Синглы 

Композиция «Wide Awake» с альбома «Shallow Life» также была выпущена как сингл в 2009 году, но только на территории Италии. Данные о включении песни в хит-парады отсутствуют.

Видеоклипы

Демозаписи 
В 1996 году группа, носившая тогда название «Ethereal», записала демо-релиз «Promo 1996». В него входили две композиции — «Shallow End» и «Frozen Feeling».

Стоит также отметить демозапись готик/дум-метал-коллектива «Sleep of Right» (существовал в 1994—1995 гг.), которого считают предтечей «Lacuna Coil». «SOR» записали единственную песню «Bleeding Souls» в 1994 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «AllMusic»
 Профиль на сайте «Discogs»
 Профиль на сайте «MusicBrainz»

Lacuna Coil
Lacuna Coil